Mondiali 1931 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1931:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1931 – 2ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1931 – 34ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1931 – 11ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1931 – 5ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1931 – 29ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1931 – 30ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1931 – 1ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1931 – 8ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1931 – 5ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1931 – 28ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1931 – 1ª edizione